Bulletin board system - computersoftware
 BBS (velgen) - een velgenfabrikant
 Brede Bossche Scholen - een concept voor basisscholen in 's-Hertogenbosch
 Berger Blanc Suisse, een hondenras
 Syndroom van Laurence-Moon-Bardet-Biedl (Bardet–Biedl syndrome)
 Syndroom van Bogart-Bacall (Bogart–Bacall syndrome)
 Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming
 Nationaal Herbarium van Suriname, bibliotheek van geconserveerde planten in Suriname